Espinaca silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus.
El nombre común de la planta Rumex conglomeratus
El nombre común de la planta '''''Rumex pulcher.